Baramulla (auch Baramula; ) ist eine Stadt (Municipal Council) im Nordwesten des indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 58.053, mit Vororten bei 71.434.

Die Stadt Baramulla liegt im nordwestlichen Teil des Kaschmirtals am Flussufer des Jhelam auf einer Höhe von . Westlich von Baramulla erhebt die sich Gebirgskamm des Pir Panjal. Zur 45 km ostsüdöstlich von Baramulla gelegenen Provinzhauptstadt Srinagar führt neben dem National Highway 1A auch eine Eisenbahnlinie.

Klima 
Das Klima in Baramulla ist in den Sommermonaten Juli und August vom Monsun bestimmt. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 923,5 mm.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Baramulla